Serge Poignant (1947), homme politique français
 Bernard Poignant (1945), homme politique français
 Fernand Poignant (1908-1988), homme politique français
 Lucien Poignant (1905-1941), peintre français